Miejscowości:
 Dziarno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze
 Dziarno – osada w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Sońsk